Авдеевский сельсовет

 Авдеевский сельсовет — в Тамбовском районе Тамбовской области
 Авдеевский сельсовет — в Зарайском районе Московской области (1968—1994)
 Авдеевский сельсовет - в Пудожском районе Карельской АССР